Фирбе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Тивье. Округ коммуны — Нонтрон.

Код INSEE коммуны — 24180.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Бордо, в 55 км к северо-востоку от Перигё.

На севере коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 303 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 173 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 118 были экономически активными, 55 — неактивными (показатель активности — 68,2 %, в 1999 году было 64,5 %). Из 118 активных жителей работали 109 человек (62 мужчины и 47 женщин), безработных было 9 (5 мужчин и 4 женщины). Среди 55 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 25 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Стефана (XIX век)
 Замок Фирбе (XVIII век)
 Усадьба Гурсола (XVII век)
 Усадьба Купья (XVII век)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь